Half Moon Bay (Californië), een plaats in Californië, Verenigde Staten
 Half Moon Bay (Antigua en Barbuda), een baai en strand in Antigua en Barbuda
 Halfmoon Bay (Brits-Columbia), een plaats in Brits-Columbia, Canada
 Half Moon Bay (Nieuw-Zeeland), een plaats en haven op Zuidereiland, Nieuw-Zeeland